Квестор може да значи:
 Квестор, римски магистрат
 Квестор (домаћин), часник у Сенату Краљевине Србије